Dennise o también Denisse, y Denise es un nombre de origen griego proveniente de Dionisio o Dyonisius dios del vino, > es también el nombre de diversas personas y objetos como:

Personas 
Denise Maerker, periodista mexicana;
Denise Richards, actriz estadounidense;
Denise Okuda, escritora;
Denise Quiñones, modelo y actriz puertorriqueña;
Denisse Malebrán, cantante chilena;
Denise Pascal, política chilena;
Denise Crosby, actriz estadounidense;
Denise Lewis, atleta británica;
Denise Levertov, escritora inglesa;
Denise Dumas, conductora argentina;
Denise Scott Brown, arquitecta estadounidense;
Denise Maestre, actriz catalán;
Denise Jannah, cantante de jazz surinamesa;
Denise Arregui, actriz peruana;
Denise Duval,  soprano lírica francesa;
Denise, cantante chilena del grupo Aguaturbia;
Denise Gutiérrez, cantante mexicana
Mary Denise Munive Angermuller, 2° Vicepresidenta de Costa Rica 2022-2024

Objetos 
(667) Denise un asteroide.

Referencias 

Nombres femeninos